Ulvetid har flere betydninger:

 Ulvetid (tegneserie), norsk tegneserie
 Ulvetid, dansk skrækfilm fra 1981
 Ulvetid (roman), roman af Helle Stangerup